Stochastische Unabhängigkeit steht in der Wahrscheinlichkeitstheorie für:

 Eigenschaft von Ereignissen, siehe Stochastisch unabhängige Ereignisse
 Eigenschaft von Zufallsvariablen, siehe Stochastisch unabhängige Zufallsvariablen
 Eigenschaft von Mengensystemen, siehe Unabhängige Mengensysteme
 Eine Verallgemeinerung der obigen Begriffe, siehe Bedingte Unabhängigkeit